Mayer & Cie. ist der Name verschiedener Unternehmen:

Mayer & Cie. (Maschinenbau), ein Maschinenbauunternehmen aus Albstadt im baden-württembergischen Zollernalbkreis
Mayer & Cie. (Rauchwarenhandel), ein Rauchwarenhandelsunternehmen aus Zürich